

Anno 
 217 o 217 a.C.

Codici 
 217 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Assah in Russia

Matematica 
 217 – numero